Ренгартен:
 Ренгартен, Владимир Павлович (1882—1964) — советский геолог и палеонтолог, член-корреспондент АН СССР (1946), лауреат Сталинской премии (1948).
 
 Ренгартен, Константин Константинович (1864 — ?) — путешественник и журналист.